Hermeline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Hermeline est un prénom féminin, peu usité, sans doute dérivé de Armel ; mais plutôt fêtée le 9 juillet en l'honneur de sainte Marie-Hermine de Jésus.

Personnages de fictions
 Hermeline, appelée Hermeline la Renarde, épouse de Renart dans Le Roman de Renart, récit médiéval.
 Hermeline, femme de Renart personnage de la série télévisée d'animation française Moi Renart.
 Hermeline, amie de Renart, personnage dans le film suisse Signé Renart.
 Hermeline, personnage dans la comédie dramatique française À mort la mort !.

Références